Circulation à double sens, par opposition à la circulation à sens unique
Double sens (figure de style)
Double Sens (titre d'un jeu). Le jeu Double Sens date de 1984. Il a été conçu par la journaliste ludographe Joyce Duval. Voici quelques exemples du jeu Double Sens: Mange Homme est le Double Sens de Croque Monsieur, Sainte Voyelle est le Double Sens de Madonna (madone - A). Ce jeu a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI et aux dessins et modèles.

Voir aussi
Miroir à double sens